Playa de Poniente puede referirse a:
Playa de Poniente, en Águilas, Región de Murcia (España)
Playa de Poniente, en Benidorm, provincia de Alicante (España).
Playa de Poniente, en Gijón, Principado de Asturias (España).
Playa de Poniente, en La Línea de la Concepción, provincia de Cádiz (España).
Playa de Poniente, en El Masnou, provincia de Barcelona (España)
Playa de Poniente, en Motril, provincia de Granada (España).
Playa de Poniente, en Salou, provincia de Tarragona (España).